Vinje (Vestfold og Telemark), een gemeente in de Noorse provincie Vestfold og Telemark
 Vinje (Trøndelag), een gemeente in de Noorse provincie Trøndelag
 Vinje (Vestland), een gemeente in de Noorse provincie Vestland
 Vinje (Dol pri Ljubljani), een plaats in de Sloveense gemeente Dol pri Ljubljani